Josef Florian „Sepp“ Baumgartner (* 30. März  1953 in Teisendorf, Oberbayern) ist ein deutscher Tennisspieler. Daneben ist er als Unternehmer tätig und befasst sich mit einem Naturheilverfahren gegen den chronischen Tennisarm (Epicondylitis).

Erfolge 
 4-facher Deutscher Meister der Tennislehrer Herren 35+
 Europameister im Tennis Herren 45+ und 55+ 
 Internationaler Deutscher Meister Herren 50+
 Internationaler Österreichischer Meister Herren 55+
 6-facher Weltmeister der Ski-Tennis-Kombination

Tenniscamp 
Sepp Baumgartner betreibt seit 1980 in Waging am See in der Nähe des Chiemsees das gleichnamige Tenniscamp.

Weblinks 
Tenniscamp Sepp Baumgartner

Tennisspieler (Deutschland)
Sportler (Landkreis Berchtesgadener Land)
Unternehmer (Landkreis Berchtesgadener Land)
Geboren 1953
Mann
Deutscher